Alelíes puede referirse a:
 el nombre común de la planta Cheiranthus cheiri
 el nombre común de la planta Matthiola incana